De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2001 werd op 23 januari 2002 gehouden in het casino van Oostende. Wesley Sonck won deze voetbalprijs met 247 punten. Het gala werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Dirk Abrams en Birgit Van Mol.

De prijsuitreiking
KRC Genk-aanvaller Wesley Sonck werd op voorhand als topfavoriet beschouwd. Sonck, die makkelijk de weg naar het doel vond, was een van de smaakmakers van Genk geworden. De mondige spits maakte zijn favorietenrol ook waar. Hij won overtuigend met 247 punten, dat waren er 67 meer dan Club Brugge-aanvoerder Gert Verheyen. Walter Baseggio van RSC Anderlecht vervolledigde het podium. Sonck kreeg de Gouden Schoen uit handen van voetballegende Pelé.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 2001